Gualba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gualba de Dalt, ort, Katalonien, Província de Barcelona, 
 Gualba (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar